Khemarat (în ) este un district (Amphoe) din provincia Ubon Ratchathani, Thailanda, cu o populație de 77.010 locuitori și o suprafață de 525,1 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 9 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 117 de sate (muban).

Amphoe în provincia Ubon Ratchathani